Фейворс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фейворс, Деррик (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Фейворс, Джон Эдвин (более известен как Бхакти Тиртха Свами; 1950—2005) — американский общественный деятель, писатель и индуистский кришнаитский гуру.